Als Vertrag von Compiègne werden mehrere Verträge bezeichnet:

 Vertrag von Compiègne (867) zwischen Karl dem Kahlen und Salaün bezüglich des Avranchin
 Vertrag von Compiègne (1624) zwischen Frankreich und den Niederlanden
 Vertrag von Compiègne (1635) zwischen Frankreich und Schweden
 Vertrag von Compiègne (1756), auch als Erster Vertrag von Compiègne bekannt
 Vertrag von Compiègne (1764), auch als Zweiter Vertrag von Compiègne bekannt
 Vertrag von Compiègne (1810)

Siehe aber auch Waffenstillstand von Compiègne